Гайдим — українське првзвище.

Відомі носії:
 Гайдим Віктор Миколайович — український спідвейний гонщик, вихованець рівненського спідвею.
 Гайдим Іван Якович — капітан Робітничо-селянської Червоної армії, учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу.

Українські прізвища